Бней (Бне; Бнеи; Бене;  — сыновья; дети; потомки) — термин еврейского происхождения, неотъемлемая часть многих названий. Соответствующий термин женского рода — бнот (дочери).

Группы и народности
 Бней-Аарон (сыны Аароновы)
 Бней-Акан (Бней-Яакан; сыновья Яакана) — кочевое племя на Синайском полуострове.
 Бней-Исраэль (Сыны Израиля) — в Индии.
 Бней-Менаше (Дети Менаше) — в Индии.
 Бней-Эфраим (Дети Эфраима; Эфраимовы дети)

Организации
 Бней Акива (Сыновья Акивы; 1929) — молодёжное крыло религиозно-сионистского рабочего движения.
 Бней Барух (1991) — израильская ассоциация, «Международная академия каббалы».
 Бней-Брит (Бней Брис; Сыновья Завета; 1843) — еврейская общественная организация, действующая в 40 странах.
 Бней-Моше (1889) — кружок Ахад-ха-Ама, интеллигентов палестинофильского движения, просуществовал 8 лет.
 Бней Ноах (Потомки Ноя; Ноахи́ды) — современное монотеистическое религиозное движение, «иудаизм для неевреев».

В спорте
 Бней Герцлия (баскетбольный клуб) (Дети Герцлии)
 Бней Иегуда (футбольный клуб)
 Бней Сахнин

Другое
 Бней Ор — танковая бригада израильской армии.

См. также 
 Бней-Расан (значения)
 Бене
 Сын
 Дети

Примечания